Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2011 vond plaats van 10 tot en met 20 maart 2011. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van de Indian Wells Tennis Garden in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2011 trok 350.086 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells